Baština (ponekad i djedovina ili očevina) se odnosi na imanje koje je naslijeđeno iz prošlosti. Označava i ukupna iz prošlosti sačuvana i njegovana dobara.

Pojam ima niz značenja i odnosi se primjerice na:
 Prirodna baština, baštinu flore i faune, geologije, krajolika i terena, te drugih prirodnih resursa
 Kulturna baština, ostavština fizičkih artefakata i nematerijalnih dobara skupine ili društva
 Tradicionalna gastronomska baština
 Tradicija
 Virtualna baština, kao dio kulturne baštine
 Industrijska baština, spomenici industrijske kulture
 Nacionalna baština
 Svjetska baština
 Povijesna baština
 Nematerijalna kulturna baština
 Nematerijalna svjetska baština
 Naslijeđe dobara nakon smrti
 Nasljeđivanje, biološko ili genetsko nasljeđivanja fizičkih karakteristika 
 Srodstvo, odnos između osoba koji dijele genealoško podrijetlo

Zemljopis 
 Baština (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš, BiH